Przyroda:
 rdzeń kręgowy – część ośrodkowego układu nerwowego
 rdzeń nadnerczy – środkowa część nadnercza
 rdzeń przedłużony – część mózgu
 rdzeń pnia – fizjologiczna oś pnia drewna
 rdzeń wulkaniczny
 rdzeń lodowy
 rdzeń wiertniczy
Technika:
 rdzeń ferrytowy – element indukcyjny
 rdzeń magnetyczny – część obwodu magnetycznego
 rdzeń reaktora jądrowego – element reaktora w którym umieszczone są pręty paliwowe – główne źródło energii i promieniowania w reaktorze jądrowym.

Inne:
 rdzeń grafu
 rdzeń procesora – część procesora
 rdzeń w językoznawstwie – główny morfem danego wyrazu
 rdzeń – w archeologii surowiak, od którego oddzielono co najmniej jeden odłupek